Esistono più comuni francesi con questo nome

Mouillac – Gironda
Mouillac – Tarn e Garonna